— железнодорожная станция на линиях Яманотэ, Кэйхин-Тохоку и Токийского монорельса, расположенная в специальном районе Минато, Токио. Станция была открыта 16 декабря 1909 года. Монорельс открылся 17 декабря 1964-го года.
Станция монорельса официально носит носит название  и является конечной для данной линии. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции

JR
Две платформы островного типа и 4 пути.

Токийский монорельс

Две платформы бокового типа один путь.

Близлежащие станции

|-
!colspan=5|JR East

|-
!colspan=5|Токийский монорельс

Примечания

Ссылки
 JR East: Станция Хамамацутё 
 Tokyo Monorail: Станция Хамамацутё